Víctor Manuel Fernández Gutiérrez – calciatore spagnolo
Víctor Manuel Fernández – arcivescovo cattolico argentino